Manchester Storm ist der Name folgender Eishockeyclubs aus Großbritannien:

 Manchester Storm (1995–2002) in der British Hockey League/Ice Hockey Superleague
 Manchester Storm (2015) in der Elite Ice Hockey League